Franco Semioli (Ciriè, 20 de junho de 1980) é um futebolista italiano que atua como meia. Atualmente, joga pelo Vicenza.

Ligações externas 
 

Naturais de Cirié
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Salernitana 1919
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas do Ternana Calcio
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol